Hartmannsgrün ist 

Hartmannsgrün (Treuen), ein Ortsteil der Stadt Treuen im Vogtlandkreis, Sachsen
Hartmannsgrün (Oelsnitz), ein Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen
der deutsche Name von Lučiny, Gemeinde Doupovské Hradiště, Tschechien